Wannowski steht für:

 Wannowski, ursprünglicher Name von Tinchlik, Stadt im Bezirk Oltiariq, Provinz Fargʻona, Usbekistan

Wannowski ist der Familienname folgender Personen:

 Pjotr Semjonowitsch Wannowski (1822–1904), russischer General der zaristischen Armee und Staatsmann